Гавриил Николаевич Троепо́льский (16 (29) ноября 1905 — 30 июня 1995, Воронеж) — русский советский писатель,публицист, драматург и сценарист. Заслуженный работник культуры РСФСР (1985). Лауреат Государственной премии СССР (1975).

Обладатель ордена Трудового Красного Знамени, ордена Дружбы народов и золотой медали фонда «Леонардо да Винчи», почетный гражданин Воронежа и Острогожска, почетный доктор Воронежского государственного университета (1993).

Биография 

Родился а в селе Ново-Спасское на Елани (ныне — Новоспасовка Грибановского района Воронежской области) в семье священника Николая Семёновича и Елены Гавриловны Троепольских (в семье было шестеро детей).

Во время оккупации Воронежской области (1942—1943) выполнял задания советской фронтовой разведки, находясь в с. Гнилом и продолжая селекционную работу.

«Записки агронома» Троепольского были опубликованы в 1953 году в № 3 журнала «Новый мир» что принесло автору всесоюзную известность. Хотя Воронежский обком партии признал записки очернительскими и злопыхательскими. Неодобрительно поначалу о сатирических рассказах Троепольского отозвался Валентин Овечкин. А. Т. Твардовский поддержал произведение не юного годами, но смелого автора, и с тех пор в течение многих лет лучшие свои работы Троепольский печатал в «Новом мире»; до самой смерти Твардовского соединяла с Троепольским настоящая дружба, окрепшая с годами. И стоит напомнить, что своего «Бима» Троепольский посвятил памяти Александра Трифоновича.

В Воронеже жил на улице Чайковского, дом № 8.

Умер 30 июня 1995 года. Похоронен в Воронеже на .

Уже после смерти писателя в Воронеже, где он жил долгие годы, около театра кукол, установлен памятник Биму (авторы памятника Эльза Пак и Иван Дикунов, воронежские скульпторы, лауреаты Государственной премии России).

Имя писателя носит улица в микрорайоне Подгорное в Воронеже и городская библиотека № 32. В январе 2018 года в Воронежской школе № 102 открыли музей Гавриила Троепольского. Младшая дочь писателя Надежда передала туда его личные вещи — пальто, рукописи, ручки.

18 декабря 2018 года в Воронеже на заседании комиссии по культурному наследию была одобрена идея создания памятника Гавриилу Троепольскому. Монумент установили в парке «Орлёнок» после завершения его благоустройства. Место для памятника выбрали неслучайно: парк «Орленок» граничит с домом № 8 по улице Чайковского, в котором жил писатель.

Мемориальные доски Г. Н. Троепольскому установлены на домах, где он жил: в Острогожске (ул. Ленина, д. 11) и в Воронеже (ул. Чайковского, д. 8, 19 мая 1998 г., из розового карельского гранита работы скульптора А. И. Кожевникова), на здании бывшей начальной школы села Махровка Борисоглебского городского округа (здесь он учительствовал), на здании Дворца культуры в селе Хомутовка Грибановского района (там прошла юность Гавриила Троепольского).

Информационный стенд, посвящённый жизни и творчеству писателя и агронома-селекционера Гавриила Троепольского, установили в селе Гнилое Острогожского района (Гавриил Троепольский c 1937 по 1954 год работал заведующим государственным Гниловским сортоучастком).

Творчество 
Во второй половине 50-х гг. Троепольский получил признание как один из лучших представителей очерково-публицистической прозы на сельскохозяйственные темы. В этом он следовал за Овечкиным, с которым у него были общими как знания о делах в деревне из собственного практического опыта, так и стремление к искренности при изображении отрицательных явлений действительности.
«Белый Бим Черное ухо» – повесть, прославившая воронежского писателя. Написанная в 1971 году, она приобрела успех сразу после выхода в свет. Книга выдержала большое количество переизданий, переведена более чем на 20 языков мира. В 1975-м Гавриил Троепольский получил за нее Государственную премию СССР. В 1977 году Станислав Ростоцкий снял одноименный двухсерийный кинофильм, который стал победителем многих кинофестивалей и номинировался на «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм».

Книги писателя переведены на 52 языка. Среди произведений — рассказы, повести, пьесы, публицистика:

 «Из записок агронома» (1953 — журнал «Новый мир»; в 1954 году вошли в сборник «Прохор XVII и другие») — сатирические рассказы, в 1955 году по этим рассказам С. Ростоцким был снят фильм «Земля и люди»
 «Земля и люди» (1955) — сценарий фильма
 «Кандидат наук» (1958) — сатирическая повесть
 «Чернозём» (1958—1961; переработанная редакция 1972) — роман
 «В камышах» (1963) — повесть
 «О реках, почвах и прочем» (1963) — публицистический очерк, содержащий резкую критику бесхозяйственного использования водных ресурсов Средней России
 статьи в газете «Правда» в защиту природы (1966)
 «Постояльцы» (1971) — пьеса
 «Белый Бим Чёрное ухо» (1971) — повесть (переведена более чем на 20 языков)
 «Здравый смысл» (1975)

В 1994 году его произведения изданы в США в серии «Классики».
<blockquote>

Награды и премии 

 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден Дружбы народов (7 августа 1981 года)
 Государственная премия СССР (1975) — за повесть «Белый Бим чёрное ухо» (1971)
 литературная премия «Банкареллино» (Италия, 1981)
 золотая медаль «Фонда Леонардо да Винчи» (Флоренция)
 Заслуженный работник культуры РСФСР (28 ноября 1985 года) — за заслуги в области советской культуры и многолетнюю плодотворную работу.
 Почётный гражданин Воронежа (1993)
 Почётный гражданин Острогожска
 Почётный доктор Воронежского государственного университета (1993)

Примечания

Литература 

 Скобелев В. П. Гавриил Троепольский. — М., 1969.
 Никитин В. Н. Необходимые истины // «Подъём». — № 11. — 2005.
 Новичихин Е. Г. «Милость Божья, которая называется душой» // «Подъём». — № 2. — 2012.
 Новичихин Е. Г. Малоизвестные страницы из жизни Троепольского // Новичихин Е. Г. Былого лики и черты: Воспоминания. Очерки и путевые заметки. Публицистика. — Воронеж: Центр духовного возрождения Чернозёмного края, 2012. — С. 9-17. — ISBN 978-5-91338-063-0.
 Кудесник «Белого Бима». Воспоминания о Г. Н. Троепольском / Ред.-сост. Е. Г. Новичихин. — Воронеж: Издательско-полиграфический центр ВГУ, 2013. — 216 с. — ISBN 978-5-9273-2025-7.
 Федоров М. Человек Чернозёма : роман, воспоминания, повести, рассказы. — Воронеж : Воронежская областная типография — издательство им. Е. А. Болховитинова, 2012. — 992 с. — Содерж.: Роман: Человек Чернозема. Воспоминания: Рассказ Погрешаева; Рассказ Шитикова ; Рассказ Никифорова; Рассказ Кузнецовой ;Рассказ Борисовой ; Рассказ Гончарова ; Рассказ Дибцева. Повести: Отец писателя ; Дело №…; Православный адвокат. Рассказы: Меняется время (День ангела Патриарха) ; Казачьи хождения по мукам ; Благодать Божья ; Семейные дрязги ; Тамбовский «лось» ; Несостоявшийся миллионер ; Письмо сестре ; Годовщина. ISBN 978-5-4420-0069-6
 Федоров М. Троепольские : от отца к сыну. — Воронеж : Воронежская областная типография — издательство им Е. А. Болховитинова, 2014. — 627 с. ISBN 978-5-4420-0275-1
 Федоров М. С миру по рублику [Как собирали деньги на памятную доску Троепольскому]. // Литературная газета. — Москва, 2016. — 6-12 апреля (№ 14). — С. 20.
 Федоров М. Гавриил Троепольский : роман, рассказы, воспоминания, путешествия, фотоальбом. — Воронеж : Воронежская областная типография — Издательство им. Е. А. Болховитинова, 2016. — 918 с. — (Замечательные люди Воронежского края). — Содерж.: Роман: Гавриил Троепольский. Источники. Приложения: Конкурс рисунка ; Встреча с художником большой жизненной правды ; 85-летие Троепольского ; Слово главного редактора журнала «Наш современник» С. В. Викулова ; Слово кинорежиссёра С. И. Ростоцкого ; Вячеслав Тихонов ; Священник Разумов ; Письмо Тютиной ; Светлана Ратмирова ; Памятная доска Троепольскому в Воронеже ; Памятники Биму и Троепольскому ; Новоспасовка ; Русаново ; По памятным местам Троепольских ; Алешки ; Махровка ; Памятная доска Троепольскому всем миром ; Мишка — стерлядник ; Рассказ Аббасова ; Рассказ Тарасова. Фотоальбом : Фотографии Гавриила Троепольского ; Фотографии Кубанева и Гамова ; Фотографии родни Троепольского. ISBN 078-5-4420-0476-2
 Федоров М. Человек Чернозёма : главы из романа // Берега. — Калининград, 2015. — № 6. — С. 59 — 80.
 Федоров М. Человек Чернозёма : главы из романа // Воин России. — Москва, 2015. — № 12. — С. 72 — 88.

Ссылки 
 О жизни и творчестве писателя Г. Н. Троепольского    
 

Писатели-соцреалисты
Писатели-деревенщики
Русские писатели XX века
Поэты и писатели Воронежа
Члены Союза писателей СССР
Почётные доктора Воронежского государственного университета
Почётные граждане Острогожска
Почётные граждане Воронежа